In 2000 werd het 57ste Campeonato Goiano gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Goiás. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 9 februari tot 24 juli. Er werden twee toernooien gespeeld, beide winnaars namen het tegen elkaar op in de finale. Goiás werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Vila Nova kwam niet opdagen bij de terugwedstrijd omdat ze het niet eens waren met beslissingen van de scheidsrechter in de heenwedstrijd. Goiás kreeg hierop een 0-1 zege toegekend en Vila Nova kreeg een forfait voor de hele competitie, alle wedstrijden werden geschrapt.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Goiano
Goiano